Nishi-ku („West-Bezirk“) ist der Name folgender Stadtbezirke in Japan:

 Nishi-ku (Hiroshima)
 Nishi-ku (Kōbe)
 Nishi-ku (Osaka)
 Nishi-ku (Sapporo)
 Nishi-ku (Saitama)
 Nishi-ku (Yokohama)